Ойген Ашкенази (; 5 мая 1845, Тернополь — 24 августа 1903, ) — немецкий и австрийский биолог.

Биография 
С 1855 по 1859 год учился в знаменитой Дрезденской евангельской «кройцгимназии». В 1862 году изучал сельское хозяйство в Гогенгаймском университете, с 1864 года учился в Гейдельберском университете, где изучал ботанику у Юлиуса Сакса и Вильгельма Гофмейстера.

После присвоения ему докторской степени в 1866 году он шестью годами позже он получил хабилитацию, защитив работу «Ботанико-морфологические исследования» (). В 1881 году стал чрезвычайным профессором, а в 1897 году — почетным профессором Гейдельбергского университета. Исследовал, среди прочего, физиологии роста и физические основы движения воды в растениях, а также аспекты науки о водорослях. В 1895 году выдвинул теорию когезии для сокодвижения в ксилеме.

В 1886 году принят в Немецкую императорскую академию естествоиспытателей «Леопольдина». Кроме того, был членом Зенкенбергского общества исследования природы, Гейдельбергского природоведческого союза и Немецкого ботанического общества. Его библиотеку по завещанию передали Гейдельбергскому ботаническому институту, а его цветок — Зенкенбергскому обществу во Франкфурте.

Публикации 
 «Beiträge zur Kenntniss des Chorophylls und einiger dasselbe begleitender Farbstoffe»
 Beiträge zur Критик der Darwin’schen Lehre, 1872
 Ueber eine neue Methode, um die Vertheilung der Wachsthumsintersität in wachsenden Theilen zu bestimmen, 1878
 Ueber einige Beziehungen zwischen Wachsthum und Temperatur, 1890
 Beiträge zur Erklärung des Saftsteigens, 1896

Примечания

Источники 
 «Bütschli Otto.» Askenasy, Eugen // Badische Biographien. VI. Teil. — Heidelberg, 1935. — S. 70-74. (Digitalisat)
 Stefan Vogel. Askenasy, Eugen. // Neue Deutsche Biographie. — Berlin: Duncker & Humblot, 1953. — Band 1. — S. 417

Ботаники XIX века
Альгологи
Ботаники Германии